Jōmyō-ji (浄妙寺) ist der Name folgender buddhistischer Tempel in Japan:

 Jōmyō-ji (Arida) in der Präfektur Wakayama
 Jōmyō-ji (Kamakura) in der Präfektur Kanagawa
 Jōmyō-ji (Tako) in der Präfektur Chiba